Osoby o tym nazwisku:
 Franco Cardini – włoski historyk, mediewista, publicysta i powieściopisarz
 Zygmunt Cardini – polski działacz chadecki i związkowy, poseł na Sejm